Ко́зырева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 Козырева, Лия Ефимовна (1933—2015) — режиссёр.
 Козырева, Любовь Владимировна (род. 1956) — советская волейболистка.
 Козырева, Карина (род. 1998) — российский видеоблогер, известна как «стримерша Карина».